Herrenchiemsee peut correspondre à : 
 L’île de Herrenchiemsee, dans le sud de la Bavière.
 Le château de Herrenchiemsee, bâti par Louis II de Bavière.
 La convention constitutionnelle d'Herrenchiemsee, réunion d'experts envoyés par les Länder des zones d’occupation américaines, britanniques et françaises en Allemagne, dans le but de rédiger un projet de constitution.